Helmholtz ist ein Einschlagkrater im äußersten Südosten der Mondvorderseite, südwestlich des Kraters Gill und nordwestlich von Neumayer.
Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere weitgehend eben mit einem kleinen Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Physiologen und Physiker Hermann von Helmholtz offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Helmholtz auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Hermann von Helmholtz als Namensgeber